Piraju kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Piraju (ort), São Paulo, 
 Piraju (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar